Schlicht steht für

 Einfachheit

Schlicht ist der Name mehrerer Orte in Deutschland:

 Schlicht (Bad Endorf), Ortsteil der Gemeinde Bad Endorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Schlicht (Feldberger Seenlandschaft), Ortsteil der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Schlicht (Geisenhausen), Ortsteil des Marktes Geisenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Schlicht (Gerzen), Ortsteil der Gemeinde Gerzen, Landkreis Landshut, Bayern
 Schlicht (Reichertsheim), Ortsteil der Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Schlicht (Soyen), Ortsteil der Gemeinde Soyen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Schlicht (Vilseck), Ortsteil der Stadt Vilseck, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern

Schlicht ist der Familienname folgender Personen: 
 Adolph Schlicht (1840–1910), Berliner Kommunalpolitiker
 Alfred Schlicht  (* 1955), deutscher Islamwissenschaftler, Orientalist und Diplomat
 Annika Schlicht (* 1988), deutsche Opernsängerin der Stimmlage Mezzosopran
 Burghard Schlicht (* 1946) Filmemacher, Journalist und Autor
 Carl von Schlicht (1833–1912), deutscher Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule
 Ekkehart Schlicht (* 1945), deutscher Ökonom
 Georg Schlicht (1891–1970), deutscher Politiker (WAV)
 Götz Schlicht (Heinz Götz Davidsohn; 1908–2006), deutscher Jurist und Agent
 Günter Schlicht (1923–??), deutscher Politiker (SRP), MdBB
 Günther Schlicht (1901–1962), deutscher Industriemanager
 Josef Schlicht (1832–1917), bayerischer Volkskundler und Heimatforscher
 Ludolf Ernst Schlicht (1714–1769), deutscher evangelischer Geistlicher und Kirchenlieddichter
 Matthias Schlicht (* 1967), deutscher Leichtathlet
 Max Schlicht (1870–1945), deutscher Konteradmiral
 Michael Schlicht (* 1993), deutscher Fußballspieler
 Sven Schlicht (* 1991), deutscher Eishockeyspieler
 Svenja Schlicht (* 1967), deutsche Schwimmsportlerin
 Ursel Schlicht (* 1962), deutsche Pianistin und Musikwissenschaftlerin
 Uwe Schlicht (1938–2019), deutscher Journalist
 Wolfgang Schlicht (* 1952), deutscher Sportwissenschaftler und Hochschullehrer

Schlicht ist in der Mathematik eine Eigenschaft
 komplexer mathematischer Funktionen, siehe Biholomorphe Abbildung
 von Gebieten, siehe Schlichtes Gebiet

Siehe auch:
 Amt Schlicht